Halmstads BK med kælenavnet Klubben  er en svensk/skånelandsk fodboldklub fra Halmstad/Halmsted , som spiller i den svenske række, . 

Spillerdragten er blå trøjer og sorte bukser. Tilskuerrekorden er 19 753 mod Djurgårdens IF 10 juni 1955. 

Klubben er den ledende i Halland, og har vundet det svenske mesterskab fire gange (1976, 1979, 1997 og 2000). 

Klubben har en rivalisering med Halmia, som man har haft traditionrige lokalopgør med i Allsvenskan siden 1932.

Danske spillere 
 Vetle Andersen 1991-1993

Kendte spillere 
 Frederik Ljungberg
 Markus Rosenberg
 Mikael Rosén
 Martin Fribrock

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 

 Halmstads BKs hjemmeside

Fodboldklubber i Sverige
Etableret i 1914
Sport i Halmstad
Fanejede fodboldklubber